Brachiochondrites – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1940 roku przez ukraińskiego zoologa Ołeksandra Markiewicza.

Gatunki
Brachiochondrites longicollis Markevich, 1940

Przypisy 

Chondracanthidae